Jasenice (Konavle), een plaats in Kroatië
 Jasenice (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Jasenice (Zadar), een gemeente in Kroatië